Село
 Подвір'ївка — село на півночі Бессарабії, Кельменецького району Чернівецької області

Інше
 Подвір'ївка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою